Николай Иванович Шкиль (13 декабря 1932 — 14 ноября 2015) — советский и украинский педагог, математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АПН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Биография 
Родился в селе Бурбино Семеновского района Полтавской области.

1939—1941 — обучение в семилетней школе с. Бурбино (до начала войны закончил два класса).

1941—1943 — жизнь в оккупации.

1943—1948 — продолжил обучение в школе с. Бурбино.

1948—1951 — обучение в десятилетний Худолеевской средней школе.

1951—1955 — студент Киевского государственного педагогического института имени А. М. Горького (далее — КГПИ им. А. М. Горького). Окончил с отличием физико-математический факультет по специальности «Учитель математики средней школы».

июль — октябрь 1955 — учитель математики средней школы с. Рошкишаны Ставицкого района Киевской области.

1955—1958 — аспирант кафедры математического анализа КГПИ имени А. М. Горького.

1958—1971 — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры математического анализа КГПИ имени Горького.

1959 — защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К вопросу о асимптотическом изображении решений систем дифференциальных уравнений, содержащих параметры», кандидат физико-математических наук.

1961 — заместитель декана физико-математического факультета КГПИ имени Горького.

1962 — присвоено учёное звание доцента.

1964 — декан общенаучного факультета КГПИ имени Горького.

1968 — защитил докторскую диссертацию на тему: «О некоторых асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений с медленными переменными коэффициентами».

1969 — присвоена учёная степень доктора физико-математических наук.

1970 — присвоено учёное звание профессора; декан физико-математического факультета КГПИ имени Горького.

1971 — проректор по научной работе и заведующий кафедрой высшей математики КГПИ имени Горького.

1972 — заведующий кафедрой алгебры и геометрии КГПИ имени Горького.

1973—2003 — ректор Киевского государственного педагогического института имени А. М. Горького.

1977—1980 — заведующий кафедрой высшей математики.

1982 — член-корреспондент АПН СССР.

1985—1989 — заведующий кафедры основ информатики и вычислительной техники

1989 — заведующий кафедрой математического анализа.

1990 — действительный член АПН СССР.

1992 — академик АПН Украины; присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

1995 — иностранный член Российской академии образования.

1997 — академик Академии наук высшей школы Украины; президент Общества «Украина-Казахстан».

2003—2015 — советник ректора Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.

Умер 14 ноября 2015 года.

Научная деятельность 
Исследования Н. И. Шкиля, посвящённые разработке асимптотических методов интегрирования дифференциальных уравнений и их систем. Учёный впервые всесторонне исследовал довольно сложные случаи внутренних и внешних резонансов, которые имеют важное теоретическое и прикладное значение.

Работал над решением сложной математической проблемы, связанной с наличием точек поворота в системах дифференциальных уравнений.

Руководитель научной школы «Проблемы приближенных методов решения дифференциальных и интегральных уравнений». Среди его учеников 25 кандидатов и 5 докторов наук.

Результаты исследований Н. И. Шкиля представлены более 350 научными работами, в том числе 10 монографиями, 22 учебниками и пособиями. Свои исследования Николай Иванович представлял на многих международных конференциях, съездах, конференциях.

Источники 
 Шкіль Микола Іванович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: біобібліографічний довідник 1944—2009 р. / Укл.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг. ред. В. П. Андрущенка. — 2-е вид.; доп. і перероб. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 74.
 Проблеми наближених методів розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи). Засновник і керівник — Шкіль Микола Іванович //  Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укл.: В. П. Бех, І. Г. Волинка; ред. : В. П. Андрущенко. — К.: Четверта хвиля, 2009. — С. 271—283.
 Шкіль Микола Іванович (до 80-річчя від дня народження) / В. С. Королюк, І. О. Луковський, А. М. Самойленко, М. О. Перестюк, М. В. Працьовитий, В. П. Яковець // Микола Іванович Шкіль: біобібліографічний покажчик праць / Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Наукова бібліотека; упоряд. бібліогр. покажчика Н. І. Тарасова; наук. ред. Л. В. Савенкова. — Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. — С. 5-8.

Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Ректоры вузов Киева
Математики Украины
Родившиеся в Семёновском районе (Полтавская область)